La saison 2018-2019 du Stade rennais football club débute le  avec la reprise de l'entraînement. Le club est engagé dans quatre compétitions, et commence ses matchs de compétition officielle le  avec la première journée de Ligue 1. Le club est aussi engagé en Coupe de France, en Coupe de la Ligue et en Ligue Europa.

La saison est marquée par la victoire en Coupe de France, le Stade rennais battant en finale aux tirs au but le Paris Saint-Germain le , première victoire dans cette compétition depuis celle de 1971. Le club est éliminé en huitième de finale de Ligue Europa malgré une victoire 3-1 au match aller contre le Arsenal FC. Il finit  du championnat de France.

Transferts en 2018-2019

Effectif de la saison

Équipe-type 
Il s'agit de la formation la plus courante rencontrée en championnat.

Rencontres de la saison

Liste

Détail des matchs

Matchs amicaux 

Note : rencontres opposant Rennes à d'autres équipes en dehors de toute compétition.

Championnat

Aller

Retour

Ligue Europa 

Tirage au sort le  à Monaco.

Tirage au sort le .

Tirage au sort le .

Coupe de France 

Tirage au sort le .

Tirage au sort le .

Tirage au sort le .

Tirage au sort le .

Tirage au sort le .

Coupe de la Ligue 

Tirage au sort le .

Tirage au sort le .

Bilan des compétitions

Résultats par journée 
Nota : l'ordre des journées est celui dans lequel elles ont été jouées. La place au classement est celle à l'issue du week-end ou du milieu de semaine.

Terrain : D = Domicile ; E = Extérieur Résultat : V = Victoire ; N = Nul ; D = Défaite

Classement

Réserve et équipes de jeunes 
La réserve du Stade rennais FC entraînée par Julien Stéphan puis par Romain Ferrier évolue en National 3 - Groupe K

Effectif de la réserve

Résultats

Championnat de France de National 3 - Groupe K

Coupe Gambardella 
Les moins de 19 ans du Stade rennais FC disputent à partir de décembre la Coupe Gambardella 2018-2019. L'épreuve est ouverte cette saison aux joueurs nés en 2000, 2001 et 2002.

Voir aussi 
 Bilan saison par saison du Stade rennais FC

Notes et références

Notes

Références 

2018
Rennes
Rennes